Drozd je příjmení těchto osobností:

 Jan Drozd (1837–1910) – český kněz, učitel, spisovatel a finančník
 Jan Drozd (spisovatel) (1914–2005) – český spisovatel a literární historik
 Peter Drozd (* 1973) – československý fotbalista, obránce
 Rudolf Drozd (1911–1967) – český fotbalista
 Sjarhej Drozd (* 1990) – běloruský lední hokejista
 Miroslava Šafránková, provdaná Miroslava Šafránková-Drozdová (* 1958) – česká herečka

fiktivní postavy
 Olga Drozdová – hlavní postava českého seriálu Svatby v Benátkách

Související články 
 Drozd (pták)
 Drozda

Externí odkazy